Tin Machine:

 Tin Machine — хард-рок-группа.
 Tin Machine — дебютный студийный альбом группы Tin Machine.
 Tin Machine II — второй студийный альбом одноименного проекта Дэвида Боуи.